Доггер:
 Доггер — крупнейшая песчаная отмель (банка) в Северном море, в 100 км от берега Англии.
 Доггер — историческое название парусных рыболовных судов для промысла трески и сельди в Северном море.
 Доггер (геология) — вторая эпоха юрского периода (средняя юра).